Ве́ник — связка прутьев или веток, используемая для подметания помещений, но иногда и уличных территорий. Прежде употреблялся также для чистки одежды, для опрыскивания водой белья или цветов.

Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера указывает на старославянское «вѣникъ», словенское «venik» и чешское «věník», которые на русский язык переводятся одинаково — «пучок»

Для изготовления веника используются как природные, так и синтетические материалы.

Описание 
Представляет собой связанные в пучок длинные (обычно 20—50 см) стебли (прутья) кустарника, травянистого растения, мелкие и долгие древесные стружки, или синтетические жёсткие упругие волокна, который изредка закрепляют на коротком черенке. Вязанием и продажей веников занимались прежде веничники. Сейчас производство веников поставлено на промышленную основу, выведен специальный сорт сорго — сорго веничное, из которого и изготовляется массовая продукция. Технология производства регулируется отраслевым стандартом ОСТ 56-31-91.

Культурное значение 
У русских было распространено представление, что в венике может прятаться домовой, наряду с метлой он связывался с нечистой силой. В то же время веник выступал и оберегом, предметом гаданий, его запрещалось поднимать выше плоскости стола. Обычно в ритуальных текстах чаще всего упоминался старый веник (голик); обычно его не выбрасывали, а сжигали на масленицу.

Памятник 
В украинском центре народного промысла в рамках празднования 95-летия Савранского района (2018 год) и 620 лет со дня основания Саврани был презентован самый большой в мире веник.

См. также 

 Метла
 Швабра
 Совок

Примечания

Литература 
 
 
 

Уборочный инвентарь
Русский народный быт